Crying, también puede referirse a:

 Crying canción de Roy Orbison, de  1961.
 Crying álbum de Roy Orbinson, de  1962.
 Crying (Llorando) canción de Il Divo, de 2011, adaptada al español de la original Crying de Roy Orbison.